

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 6, w tym 5 podstawowych
 Wilamowo – osada w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. brodnickim, w gminie Bartniczka,
 Wilamowo – wieś w woj. podlaskim, w pow. łomżyńskim, w gminie Przytuły
 Wilamowo – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. działdowskim, w gminie Działdowo
 Wilamowo – część wsi Wajsznory w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. kętrzyńskim, w gminie Kętrzyn
 Wilamowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ostródzkim, w gminie Małdyty
 Wilamowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. szczycieńskim, w gminie Rozogi

Zobacz też 
 lotnisko Kętrzyn-Wilamowo
 Wilamów